Brian Morenz (n. 1949) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Howard William Morenz (1902-1937) – hockeista su ghiaccio canadese